Termin KACL ima više značenja.

 Neamin transaminaza, enzim
 2'-Deamino-2'-hidroksineamin transaminaza, enzim
 KACL (radio stanica)